The Pay-Off – film del 1926 diretto da Dell Henderson
 The Pay-Off – film del 1930 diretto da Lowell Sherman
 The Payoff – film del 1935 diretto da Robert Florey
 Danaro e sangue (The Pay Off) – film del 1942 diretto da Arthur Dreifuss
 Payoff – documentario del 1998 diretto da Kaylyn Thornal
 The Payoff – film del 2003 diretto da Michael Patrick Kelly
 The Payoff – film del 2009 diretto da James G. Wall